Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 645 dans le monde.

 Route 645 au Nouveau-Brunswick, Canada
 Route nationale 645 en France
 Autoroute A645 en France